Mount Edwards kan syfta på följande:
 Mount Edwards, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Edwards, Queensland, ett berg i Australien